Otkrytaja (station MZD) - treinstation in de agglomeratie Moskou
 Otkrytaja (berg) - berg op Antarctica